Por 'Aru pode estar à procura de:
 Pipa pipa ou aru - um sapo;
 Ilhas Aru

Desambiguação